Hans Korte – generale tedesco (1899-1990)
 Hans Korte – attore tedesco (n. 1929)
 Hans-Peter Korte – giudice tedesco (n. 1947)